Лорейн () — англоязычное имя собственное, которое встречается в виде имен, фамилий и топонимов.

Известные носители 
 Лорейн, Перси (1880—1961) — британский дипломат, посол.
 Лорейн Дэй (1920—2007) — американская актриса.

Топоним 

 Лорейн — город в штате Огайо, США.
 Лорейн — населенный пункт в штате Миннесота, США.
 Лорейн — административно-территориальный округ в штате Огайо, США.

См. также 
 Лорен (, )
 Лорин ()